

Patronyme 

 Robert Giffen (1837 - 1910), économiste irlandais.
 Robert C. Giffen (1886 - 1962), amiral américain.
 Keith Giffen (1952 - ), scénariste de comics américain.

Autres 

 Un bien de Giffen, notion économique mise en évidence par l'économiste Robert Giffen.

Homonymie